Айлин Райан (; ) — американская актриса. Вдова актёра и режиссёра Лео Пенна, мать актёров Шона Пенна и Криса Пенна и певца Майкла Пенна, а также свекровь певицы Мадонны с 1985 по 1989 год.

Биография 
Райан родилась в Нью-Йорке, в семье медсестры Розы Изабель (урожденной Райан) и стоматолога Америго Джузеппе Аннуччи. Мать Райан была американкой ирландского происхождения, уроженкой Платтсбурга, штат Нью-Йорк, а отец был американцем итальянского происхождения. В 1957 году она вышла замуж за Лео Пенна, актёра и активного члена профсоюза, который был занесен в чёрный список с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Пара оставалась вместе более 40 лет, до смерти Лео в 1998 году.

Райан снималась со своими сыновьями Шоном и Крисом в фильме 1986 года «В упор». Она также снялась в фильме «Постовой на перекрёстке», режиссёром которого был её сын Шон. На Бродвее Райан сыграла Эви в постановке «Sing Till Tomorrow» (1953) и Лоррейн в постановке «Comes a Day» (1958).

Скончалась 9 октября 2022 года, за неделю до своего 95-летия.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Долгожительницы США